PABA, Acide 4-aminobenzoïque
 Paba (upazila), une upazila du Bangladesh dans le district de Rajshahi.